Санта Тереса де Агире има више значења:

 Санта Тереса де Агире (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Тереса де Агире (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику